Areszt Śledczy w Toruniu tzw. „Okrąglak” – zakład penitencjarny w Toruniu, przeznaczony dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych.

Lokalizacja 
Areszt Śledczy położony jest w Zespole Staromiejskim w bliskim sąsiedztwie kościoła NMP, Collegium Maius oraz Planetarium. Siedzibą Aresztu jest zabytkowa czteropiętrowa neogotycka rotunda, ze względów architektonicznych jedyny taki obiekt w kraju.

Historia 

Początki Aresztu Śledczego w Toruniu sięgają roku 1853, kiedy to władze pruskie podjęły decyzję o budowie nowego więzienia w mieście. Jego budowę rozpoczęto w 1864 roku, a zakończono w 1866 roku. Lokalizacja tego aresztu nie jest przypadkowa, powstał on w bliskim sąsiedztwie istniejącego już gmachu sądu (dziś Sąd Okręgowy). W czasie II Rzeczypospolitej spełniał on funkcję więzienia karno-śledczego (w 1935 roku odnotowano rekordową liczbę: 600 osadzonych), zaś w okresie II wojny światowej był on małym zakładem karnym. Torturowano i przesłuchiwano wówczas schwytanych agentów alianckich oraz ludność cywilną i członków ruchu oporu. Przetrzymywano uciekinierów z Festung Posen („twierdzy Poznań”) – grupę przymusowych robotników, którzy uciekli z poznańskiej cytadeli. Po II wojnie światowej „Okrąglak” ponownie pełnił funkcję aresztu, w którym do roku 1957 osadzano także kobiety. W latach 1989–1993 w toruńskim areszcie przeprowadzono generalny remont, poprzedzony pracami archeologicznymi, na czas którego zawieszono funkcjonowanie placówki. W wyniku prowadzonych wówczas prac zmniejszono cele, w których urządzono kąciki sanitarne, drewniane podłogi zastąpiono betonowymi, dobudowano wiele dodatkowych krat i bram, wyposażając je w zabezpieczenia elektromagnetyczne, nadbudowano także mur ochronny. Przeprowadzono również remont elewacji budynku. Obecnie toruński areszt przeznaczony jest dla 151 mężczyzn.

Areszt Śledczy figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 2885).

Struktury organizacyjne

Kadra 
W Areszcie Śledczym służbę pełni 76 funkcjonariuszy, w tym 13 kobiet oraz 11 pracowników cywilnych.

Przeznaczenie 
Areszt Śledczy przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, pozostających w dyspozycji pięciu jednostek:
 Sądu Okręgowego w Toruniu
 Prokuratury Okręgowej w Toruniu
 Sądu Rejonowego w Toruniu
 Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód
 Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód

Współpraca 
Areszt Śledczy ramach resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych współpracuje m.in. z:
 Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień
 Stowarzyszeniem „Partnerstwo Społeczne”
 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 Ochotniczym Hufcem Pracy

Architektura 
Budynek powstał w stylu neogotyckim i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

W filmie 
Areszt Śledczy jest wykorzystywany jako sceneria licznych przedsięwzięć artystycznych. W 2007 roku realizowano w nim zdjęcia do filmu „Jeszcze nie wieczór” w reżyserii Jacka Bławuta, a w 2012 – film w reżyserii Marcina Gładycha „Panoptico”. W podziemiach budynku administracji znajdują się pozostałości wchodzącej niegdyś w skład murów miejskich i pochodzącej z 2 poł. XIII w. Baszty Koci Ogon.

Zobacz też 
 Sądownictwo w Toruniu

Przypisy 

Toruń
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki mieszkalne w Toruniu